Альфа Этники 1967/1968 () — 32-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1967/1968
Греция
Греция
1967 год в Греции
Спорт в Греции в 1968 году